Socket FS1— роз'єм для мікропроцесорів, розроблений компанією  AMD для власних мобільних процесорів AMD APU під кодовою назвою Llano або Trinity.

Огляд функціоналу

Джерела 
 Socket FS1 Design Specification

Примітки